Cratere Clark – cratere lunare
 Cratere Clark – cratere su Marte